«8 миля» () — американский фильм-драма 2002 года с Эминемом в главной роли. Сценарий к фильму был написан Скоттом Сильвером, режиссёром стал Кёртис Хэнсон. В фильме также снялись Мекай Файфер, Бриттани Мерфи и Ким Бейсингер. Название обозначает съезд «8 Mile Road» в Детройте. Он разделяет богатые и бедные районы города.

Фильм описывает жизнь молодого белого рэпера по имени Джимми «Кролик» Смит-младший (Эминем), живущего во внутренней части Детройта в 1995 году, и его попытки начать карьеру рэпера, где правят балом преимущественно афроамериканцы.

Фильм стал успешным как финансово, так и по восприятию широкой общественностью. Исполнитель главной роли, Эминем, получил премию «Оскар» за лучшую песню к фильму в 2003 году.

История создания 
Продюсер Брайан Грейзер писал о мотивах создания фильма:
Я давно был знаком с несколькими иконами хип-хопа — Slick Rick, Ol’ Dirty Bastard, RZA, Chuck D — и к началу 1990-х прекрасно понимал, что хип-хоп занимает центральное место в жизни американской молодежи.

Сюжет 
Джимми Смит по прозвищу «Кролик» — белый парень, который живёт на окраине Детройта и работает на местном заводе, недавно ушёл от своей беременной девушки Джанин, испугавшись ответственности. Имея талант к рэпу, пытается участвовать в рэпбаттлах среди афроамериканцев. А в этой жизни многое решает один переломный момент, когда человек, что-то осознав и поняв для себя, переходит от слов к делу, каких бы усилий это ему ни стоило. Меж тем Кролик знакомится с девушкой, которая заходила на завод, чтобы найти своего брата. Они сближаются. Вскоре она изменяет ему с другом. Джимми, найдя их вместе, избивает своего уже бывшего друга. После, чтобы отомстить за своего «кореша», банда избивает Джимми. Но не став это терпеть, он бросает им вызов в рэп-баттле и в конце концов побеждает, получает предложение вести шоу наравне с другом, но уходит, сказав, что ему определен иной путь.

В ролях

Награды и премии

Победитель 
 «Оскар» 2003 г.
 Лучшая песня — «Lose Yourself»
 MTV Movie Awards 2003 г.
 Мужской прорыв года — Эминем
 Лучшая мужская роль — Эминем

Номинант 
 Золотой глобус 2003 г.
 Лучшая песня — «Lose Yourself»
 MTV Movie Awards 2003 г.
 Лучший фильм

Примечания

См. также 
 Superman (песня Эминема)

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт 

Фильмы США 2002 года
Музыкальные фильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы о хип-хопе
Фильмы Imagine Entertainment
Фильмы Universal Pictures
Фильмы о Детройте